Albert J. Dietziker (* 17. März 1933 in Cham, Kanton Zug; † 6. August 2010) war ein Schweizer Chronobiologe und Entwickler des BIO-DAB-Kalkulators.

Leben 
Aus einfachen Verhältnissen stammend, wuchs er mit neun Geschwistern in Cham (Schweiz) auf. Bis zu seinem Tod 2010 leitete er während mehr als vierzig Jahren das von ihm gegründete Institut für Chronobiologie in Hünenberg See (Schweiz). Seit seinen jungen Erwachsenenjahren befasste sich Albert J. Dietziker mit medizinischen und biologischen Fragen. Er machte die Biorhythmik zu einer chronobiologischen Disziplin. Albert J. Dietziker hielt unzählige Vorträge über Chronobiologie und leitete Seminare im gesamten deutschsprachigen Raum. Das Buch über sein Lebenswerk vollendete er einen Monat vor seinem Tod.

Chronobiologie 
Dietzikers erste Begegnung mit der zirkadianen Rhythmik des Menschen war zwiespältig. So versuchte er anfänglich die Existenz der Biorhythmen im menschlichen Organismus zu widerlegen. Albert J. Dietziker kontrollierte dafür Daten von Herzinfarkten, Kreislaufkollapsen, Hirnschlägen und Unfällen mit Todesfolge. Bei seinen Untersuchungen entdeckte Dietziker, dass sich mit der Darstellung der drei Rhythmen als Sinuskurven zu viele Ereignisse nicht erklären ließen. Er stellte die Kurven fortan in Kreisen dar. Sein BIO-DAB-Kalkulator offenbarte spezifische Rhythmenkonstellationen, die den Bereichen Herz, Kopf und Kreislauf zugeordnet werden konnten. Blutuntersuchungen bestätigten, dass die spezifischen Rhythmenkonstellationen messbare Auswirkungen auf den sich ständig wandelnden biologisch-chemischen Erneuerungsprozess des menschlichen Organismus haben. Dadurch ließen sich differenziertere Aussagen über die aktuelle biologische Verfassung eines Menschen machen und konkrete Handlungsanweisungen ableiten. Insbesondere berechnete Albert J. Dietziker auf dieser Basis günstige Termine für medizinische Eingriffe.
Die geburtsauslösende Rhythmenkonstellation der Mutter eröffnete Albert J. Dietziker eine weitere Dimension. Die Geburtskonstellation ließ eine Typologie des Menschen und dessen Einteilung in drei grundlegende Erbkreise zu. Anhand der mütterlichen Rhythmenkonstellation zum Zeitpunkt der Geburt konnte Dietziker typologische Aussagen über Talente, Neigungen und gesundheitliche Anfälligkeiten des Menschen machen. Es zeigten sich berufliche Prädispositionen ebenso wie partnerschaftliche Aspekte.

Andere Erfindungen 
Seine erste Erfindung machte Albert J. Dietziker bereits als Jugendlicher in Form einer Schnellspannvorrichtung für Radnaben. Zu Beginn der 1960er Jahre folgten einige Erfindungen auf der Basis von Kunststoffen. So war Albert J. Dietziker 1961 an der Entwicklung eines Polymerisats ohne Restmonomere für Zahnprothesen beteiligt. 1964 entstand ein dünner und hautfreundlicher Strumpfhalter für Damenstrümpfe. 1968 erfand Albert J. Dietziker eine Baby-Trinkflasche mit entfernbarem Boden und beweglicher Membran, für die er an der Erfindermesse in Brüssel ausgezeichnet wurde.

Veröffentlichungen 
 1977 erste Auflage Fernlehrgang für Chronobiologie, heute vierte Auflage
 2010 Wechselspiel der Lebensrhythmen ISBN 978-3-033-02529-5

Literatur 
 Die genialen Scheiben des Herrn Dietziker (Meine Gesundheit 10/1983)
 Vom Hochgefühl zur Missstimmung (Technische Rundschau 29/1986)
 Chronobiologie – eine neue Lehre der Biorhythmik (Schweizer Frauenblatt 9/1986, med. Teil)
 Auswertungsschlüssel für Biorhythmen („Die Linth“, 16. Februar 1987)
 Ein Gesundheits-Frühwarnsystem für hochbeanspruchte Menschen (Frankfurter Allgemeine, 10. September 1991)
 Auf der Suche nach Warnsignalen (Frankfurter Allgemeine, 18. Juni 1988, Nr. 139)
 Ein verkannter Schlüssel für die Unfallforschung? (Frankfurter Allgemeine, 2. Mai 1987)
 Bio-Rhythmik, die neue Dimension (Max Uray 1990)
 Chronobiologie – die Lehre der zeitlich messbaren Werte des Menschen (Interview: Bruno Vonarburg)

Weblinks 

Chronobiologie
Schweizer
Geboren 1933
Gestorben 2010
Mann